Список Героев Советского Союза Липецкой области.

А 
 Аверьянов, Степан Васильевич
 Алексеев, Иван Михайлович
 Алтухов, Иван Сергеевич
 Антипов, Михаил Николаевич
 Ануфриев, Митрофан Алексеевич
 Аулов, Василий Иванович
 Афанасьев, Виктор Михайлович

Б 
 Басинский, Владимир Лукьянович
 Бахаев, Степан Антонович
 Беляков, Иван Яковлевич
 Бирюков, Николай Иванович
 Бобровский, Александр Андреевич
 Боев, Иван Капитонович
 Борисов, Иван Фёдорович
 Бородин, Георгий Демьянович
 Бредихин, Николай Фёдорович
 Бурлаков, Иван Семёнович
 Быков, Михаил Никифорович

В 
 Валяев, Николай Дмитриевич
 Веревкин, Василий Трофимович
 Вишняков, Иван Алексеевич
 Водопьянов, Михаил Васильевич
 Воронин, Иван Фёдорович

Г 
 Газин, Василий Петрович
 Глинкин, Сергей Григорьевич
 Горбунов, Андрей Михайлович
 Горбунов, Николай Иванович
 Горбунов, Фёдор Ильич
 Горчаков, Пётр Андреевич
 Гришин, Иван Григорьевич
 Гугнин, Николай Павлович
 Гуляев, Дмитрий Илларионович
 Гурьев, Степан Савельевич
 Гусев, Сергей Иванович

Д 
 Двойченков, Павел Иванович
 Двуреченский, Николай Иванович
 Дешин, Андрей Иванович
 Дешин, Иван Семёнович
 Дорохин, Иван Никитович
 Дудченко, Иван Андреевич
 Дьяконов, Ефрем Аристаулович
 Дякин, Михаил Васильевич

Е 
 Евтеев, Михаил Иванович
 Елецких, Гавриил Никифорович

Ж 
 Жемчужников, Иван Иванович

З 
 Заикин, Митрофан Моисеевич
 Зайкин, Иван Михайлович
 Зайцев, Яков Павлович
 Зарников, Иван Семёнович
 Захаров, Алексей Никонорович
 Зачиняев, Пётр Спиридонович
 Знаменский, Владимир Иванович
 Зыков, Николай Никитович

И 
 Иванов, Георгий Фёдорович
 Игнатьев, Владимир Митрофанович

К 
 Калачев, Анатолий Александрович
 Калинин, Иван Андреевич
 Камынин, Кирилл Леонтьевич
 Карасев, Виктор Александрович
 Карасев, Михаил Дмитриевич
 Касимов, Николай Ефимович
 Князев, Алексей Петрович
 Ковалёв, Пётр Семёнович
 Козьяков, Николай Дмитриевич
 Козьяков, Николай Ефимович
 Константинов, Михаил Петрович
 Константинова, Ксения Семёновна
 Корогодин, Иван Иванович
 Королев, Роман Алексеевич
 Костин, Алексей Сергеевич
Кузнецов Павел Дмитриевич

Л 
 Лазарев, Егор Иванович
 Ланских, Тимофей Иванович
 Лапшов, Николай Прокофьевич
 Лейков, Андрей Леонардович
 Литаврин, Сергей Гаврилович
 Лопатин, Петр Григорьевич
 Лукин, Василий Петрович

М 
 Мазурук, Илья Павлович
 Макаренков, Иван Михайлович
 Малыгин, Григорий Алексеевич
 Меркулов, Георгий Владимирович
 Меркулов, Серафим Петрович
 Мешков, Иван Георгиевич
 Морковин, Михаил Васильевич
 Мячин, Василий Дмитриевич

Н 
 Нестеров, Степан Кузьмич
 Николаев, Иван Александрович
 Новиков, Сергей Трофимович

О 
 Окороков, Матвей Петрович
 Осипов, Василий Васильевич

П 
 Панарин, Антон Иванович
 Папин, Павел Андреевич
 Первушин, Александр Николаевич
 Печерский, Михаил Фёдорович
 Плесинов, Василий Никитович
 Плешивцев, Иван Николаевич
 Полунин, Александр Иванович
 Попов, Борис Петрович
 Присекин, Тимофей Зотович
 Путилин, Василий Сергеевич
 Путилин, Михаил Тихонович
 Пучков, Михаил Ильич

Р 
 Разенков, Гавриил Степанович
 Родионов, Алексей Павлович
 Родионов, Михаил Иосифович
 Родионов, Михаил Фёдорович
 Росляков, Алексей Александрович

С 
 Самофалов, Александр Егорович
 Сафронов, Андрей Семёнович
 Севрин, Виктор Семёнович
 Сидоров, Иван Прохорович
 Ситников, Николай Михайлович
 Степанищев, Михаил Тихонович — дважды Герой
 Стрекалов, Пётр Семёнович
 Суслов, Пётр Игнатьевич

Т 
 Телегин, Григорий Георгиевич
 Теренков, Николай Анастасьевич
 Тиньков, Николай Сергеевич
 Трубицын, Михаил Иванович
 Труфанов, Пётр Терентьевич
 Тюнин, Фёдор Михайлович

Ф 
 Флеров, Иван Андреевич
 Фролов, Иван Акимович
 Фролов, Иван Тимофеевич
 Фролов, Михаил Алексеевич

Х 
 Хвостов, Павел Никитович

Ц 
 Целковский, Николай Михайлович

Ч 
 Черешнев, Гавриил Егорович
 Черников, Григорий Ильич
 Чирков, Фёдор Тихонович
 Чурсин, Михаил Савельевич

Ш 
 Швецов, Степан Фёдорович
 Шипулин, Андрей Андреевич
 Шкатов, Иван Васильевич

Ссылки 
 Герои ВОВ — Липецкая область
 История не терпит приблизительность

Липецкая область